Sezon (1941/1942) był 39. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Królestwa Węgier. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Weisz Manfréd FC Csepel. Tytuł króla strzelców zdobył György Kalmár, który w barwach Szeged FC strzelił 35 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1941 w piłce nożnej
1942 w piłce nożnej